Juan Jaime Paleólogo (Trino, Alessandria, 23 de marzo de 1395 - 12 de marzo de 1445) fue marqués de Montferrato entre 1418 y 1445.

Biografía 
Nació en Trino, Piamonte, y era hijo del conde Teodoro II de Montferrato, con quien colaboró en el gobierno del marquesado desde 1404. Era nieto de Isabel I de Mallorca. Su segundo nombre viene dado en nombre del hermano de la reina titular de Mallorca, Jaime IV de Mallorca y de su bisabuelo, Jaime III de Mallorca.

Al morir su padre en 1418, fue investido marqués por el emperador Segismundo. Juan Jaime se distinguió como un brillante militar durante una campaña en los Apeninos. También incrementó su prestigio cuando, en 1421, su hermana Sofía contrajo matrimonio con el coemperador bizantino Juan VIII Paleólogo.

Pero la prosperidad de Juan Jaime provocó la reacción de sus vecinos: el duque de Saboya Amadeo VIII, y Filippo Maria Visconti, duque de Milán. En 1431 ambos firmaron una alianza en la que se repartían el marquesado de Montferrato. Juan Jacobo se vio obligado a pedir ayuda a Francia. En 1432 Juan Jaime fue derrotado y se vio obligado a entregar varios territorios a Saboya. Aunque consiguió mantenerse como conde de Montferrato, aunque como siervo del duque de Saboya.

Sin embargo, cuando Amadeo VIII le reclamó el pago de los gastos de guerra, Juan Jaime se rebeló. Pero fue sitiado en Chivasso y se vio obligado a volver a declararse vasallo de Saboya. Con ello, su prestigio se hizo añicos y el estado de Montferrato pasó a ser de segunda categoría en Europa.

Juan Jaime murió en Casale Monferrato en 1445, sucediéndole su hijo Juan IV.

Matrimonio e hijos 
En 1412 se Juan Jaime se casó con Juana de Saboya, hermana del duque Amadeo VIII de Saboya, con la que tuvo numerosos hijos:
 Juan IV, su sucesor. 
 Sebastiano Ottone.
 Amadea (1418 - Chipre, 13 de agosto de 1440), que en 1440 se casó con el rey de Chipre, Juan II de Lusignan.
 Isabella (1419 - mayo de 1475), que se casó en 1436 con el marqués Ludovico I de Saluzzo.
 Guillermo VIII, sucesor de Juan.
 Bonifacio III, sucesor de Guillermo.
 Teodoro (1425 - 1481), cardenal.

Enlaces externos 
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

Marqueses de Montferrato del siglo XV (Paleólogos)
Nacidos en Trino
Fallecidos en Casale Monferrato